Marienfeld ist ein geographischer Name:

Gemeinden:
 Marienfeld, früherer Name der Stadt Stanton, Martin County, Texas, USA
 Marienfeld, deutscher Name der Gemeinde Teremia Mare, Kreis Timiș, Region Banat, Rumänien

Orte:
 Marienfeld (Dornum), Ort der Einheitsgemeinde Dornum, Landkreis Aurich, Niedersachsen
 Marienfeld (Groß Lassowitz), Ort der Gemeinde Groß Lassowitz (polnisch: Lasowice Wielkie), Powiat Kluczborsk, Woiwodschaft Oppeln, Polen
 Marienfeld (Harsewinkel), Ort in der Stadt Harsewinkel, Kreis Gütersloh, Nordrhein-Westfalen
 Marienfeld (Much), Ortsteil der Gemeinde Much, Rhein-Sieg-Kreis, Nordrhein-Westfalen
 Marienfeld (Müncheberg), Gemeindeteil der Stadt Müncheberg, Landkreis Märkisch-Oderland, Brandenburg

 Marienfeld (Republik Moldau), Dorf in der Republik Moldau
 Marienfeld, ehemaliger Name des Ortes Sartitschala, Verwaltungsregion Niederkartlien, Georgien

Klöster:
 Kloster Marienfeld (Harsewinkel), Kloster in Marienfeld, Stadt Harsewinkel, Kreis Gütersloh, Nordrhein-Westfalen
 Kloster Marienfeld (Österreich), Kloster in der Katastralgemeinde Maria Roggendorf, Gemeinde Wullersdorf, Bezirk Hollabrunn Niederösterreich

Sonstiges:
 Marienfeld (Weltjugendtag), Ackergelände im Rhein-Erft-Kreis

Marienfeld ist der Familienname folgender Personen:

 Angelika Marienfeld (* 1954), deutsche Juristin, Verwaltungsbeamtin und Politikerin (SPD)
 Claire Marienfeld (* 1940), deutsche Politikerin
 Stephan Marienfeld (* 1966), deutscher Bildhauer

 Wolfgang Marienfeld (* 1924), deutscher Historiker und Hochschullehrer mit den Fachgebieten Didaktik der Geschichte, Neueste Geschichte und Zeitgeschichte

Siehe auch:

 Marienfelde